Warren megye (Észak-Karolina)
Warren megye (Georgia)
Warren megye (Illinois)
Warren megye (Indiana)
Warren megye (Iowa)
Warren megye (Kentucky)
Warren megye (Mississippi)
Warren megye (Missouri)
Warren megye (New Jersey)
Warren megye (New York)
Warren megye (Ohio)
Warren megye (Pennsylvania)
Warren megye (Tennessee)
Warren megye (Virginia)